Энтони Конрад Нести (; род. 25 ноября 1967 года, Тринидад и Тобаго) — суринамский пловец. Специализировался в баттерфляе на дистанции 100 метров. Единственный в истории призёр Олимпийских игр в истории Суринама.

Дебютировал в составе сборной страны на Олимпийских играх 1984 года.

Он выиграл золотые медали в плавании на 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх 1988 года и на чемпионате мира 1991 года.

Сейчас он работает тренером во Флоридском университете.

В 1998 году включён в Зал Славы мирового плавания.

Примечания 

Пловцы Суринама
Пловцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания